Anacahuita es el nombre común con que se conoce a diversas especies de plantas:
 Cordia boissieri del género de Cordia en la familia de Boraginaceae.
 Myrceugenia glaucescens perteneciente a la familia de las Mirtáceas.
 Blepharocalyx salicifolius la familia de las Mirtáceas (llamada así en la Argentina).
 Schinus molle de la familia anacardiaceae (llamada así en Uruguay).
 Sterculia apetala de la familia sterculiaceae (llamado así en Cuba y la República Dominicana).